Села:
 Яблунівка — Вінницька область, Вінницький район
 Яблунівка — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Яблунівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Яблунівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Яблунівка — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Яблунівка — Донецька область, Костянтинівський район
 Яблунівка — Житомирська область, Звягельський район
 Яблунівка — Житомирська область, Малинська міська громада
 Яблунівка — Житомирська область, Квітнева сільська громада
 Яблунівка — Житомирська область, Романівська селищна громада
 Яблунівка — Житомирська область, Хорошівська селищна громада
 Яблунівка — Закарпатська область, Хустський район
 Яблунівка — Київська область, Білоцерківський район
 Яблунівка — Київська область, Кагарлицький район
 Яблунівка — Київська область, Макарівський район
 Яблунівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Яблунівка — Луганська область, Сватівський район
 Яблунівка — Львівська область, Золочівський район, Буська міська громада
 Яблунівка — Львівська область, Золочівський район, Підкамінська селищна громада
 Яблунівка — Полтавська область, Кобеляцький район
 Яблунівка — Полтавська область, Лохвицький район
 Яблунівка — Рівненська область, Дубенський район
 Яблунівка — Сумська область, Сумський район
 Яблунівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підгаєцький район
 Яблунівка — Харківська область, Валківський район
 Яблунівка — Хмельницька область, Деражнянський район
 Яблунівка — Хмельницька область, Славутський район
 Яблунівка — Хмельницька область, Старосинявський район
 Яблунівка — Черкаська область, Звенигородський район, Стеблівська селищна громада
 Яблунівка — Черкаська область, Звенигородський район, Бужанська сільська громада
 Яблунівка — Чернівецька область, Чернівецький район
 Яблунівка — Чернігівська область, Прилуцький район

 Яблунівка — назва села Угерсько Стрийського району Львівської області з 1946 по 1993 роки
 Яблунівка — назва села Язловець Бучацького району Тернопільської області з 1947 по 1991 роки

Див. також 
 Яблуновка